Yonne megyében 454 település található.

Yonne megye települései